

Architettura
 Braemar Castle – edificio storico di Braemar (Scozia)

Marina
 SS Braemar Castle (1898) 
 SS Braemar Castle (1943)
 SS Braemar Castle (1952)